Новенькое — село в Ивнянском районе Белгородской области. Центр Новенского сельского поселения.

География 
Находится на реке Ивенский Колодезь, к югу от районного центра Ивня.

История 
Упоминается в документах 1800-х годов — тогда село входило в состав Обоянского уезда. По документам переписи 1882 года в деревне Новенькое — 224 двора крестьян государственных четвертных, 1576 жителей (829 муж., 747 жен.), из них грамотных 43 муж. и один учащийся мальчик (школа в 8 верстах); у крестьян — 413 рабоч. лошадей и 202 жеребенка, 477 коров и 235 телят, 29 коз, 2753 овцы и 475 свиней.

С июля 1928 года село Новенькое в Ивнянском районе — центр Новенского сельсовета, состоящего из двух административных единиц, вторая из которых — совхоз «Сталинский».

До середины XX века село отличалось низким уровнем жизни, по сравнению с соседними селами.  

В 1967 году село Новенькое стало центральным селом - в состав Новенского сельсовета вошли 4 села: Богатое, Новенькое, Новоселовка - Вторая и Новый Поселок. С этого времени за счет соседних сел финансирование Новенького значительнувеличилось и село стало развиваться быстрее. 

Во второй половине XX века в селе был построен и работал кирпичный завод. Технология производства не соблюдалась, потому выпускаемый красный кирпич быстро рассыпался под воздействием осадков. Такой кирпич не пользовался спросом и к концу 90-х годов XX века завод прекратил свое существование.

Население 
В 1882 году в селе было 1576 жителей (829 муж., 747 жен.). В 1900 году село насчитывало 1600 жителей.

В 1932 году в Новеньком — 4173 жителя.

В 1979 году — 1875 жителей, в 1989 году — 1833 жителя.

Известные уроженцы 
 Петр Павлович Десницкий — Герой Советского Союза (1936)
 Василий Иванович Тихонов — Герой Советского Союза (1944)

Литература 
 Ивнянский район: века и годы. / Н.Т. Слюнина. — Ивня: Муниципальное казённое учреждение культуры «Центральная библиотека Ивнянского района», 2016. — 207 с.
 Осыков Б. И. Села белгородские. Энциклопедическое издание/Белгород: Константа 2012.

Примечания 

Населённые пункты Ивнянского района